Soubie est un patronyme porté notamment par :

 Raymond Soubie (né en 1940), expert en gestion des ressources humaines et des politiques sociales ;
 Roger Soubie (1898-1984), dessinateur affichiste français.